Otsego Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Otsego Township (Indiana)
 Otsego Township (Michigan)